Aleksander Genadijevič Mogilni, ruski hokejist, * 18. februar 1969, Habarovsk, Rusija.

Mogilni je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala.

Kariero je začel pri domačem ruskem CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, New Jersey Devils, kjer je leta 2002 osvojil Stanleyev pokal in Toronto Maple Leafs, kariero pa končal pri klubu Albany River Rats v AHL leta 2006. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik zlate medalje, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je bil tudi dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 28
| 15
| 1
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 39
| 12
| 8
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 9
| 9
| 18
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 31
| 11
| 11
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 7
| 5
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 89/90
|
| 65
| 15
| 28
| 43
| +8
| 16
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 90/91
|
| 62
| 30
| 34
| 64
| +14
| 16
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| -1
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 91/92
|
| 67
| 39
| 45
| 84
| +7
| 73
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 92/93
|
| 77
| 76
| 51
| 127
| +7
| 40
|
| 7
| 7
| 3
| 10
| +2
| 6
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 93/94
|
| 66
| 32
| 47
| 79
| +8
| 22
|
| 7
| 4
| 2
| 6
| +1
| 6
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 94/95
|
| 44
| 19
| 28
| 47
| 0
| 36
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| -6
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 79
| 55
| 52
| 107
| +14
| 16
|
| 6
| 1
| 8
| 9
| -1
| 8
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 76
| 31
| 42
| 73
| +9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
|
| 51
| 18
| 27
| 45
| -6
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 98/99
|
| 59
| 14
| 31
| 45
| 0
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 99/00
|
| 47
| 21
| 17
| 38
| +7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
|
| 12
| 3
| 3
| 6
| -4
| 4
|
| 23
| 4
| 3
| 7
| +1
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
|
| 75
| 43
| 40
| 83
| +10
| 43
|
| 25
| 5
| 11
| 16
| +3
| 8
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 66
| 24
| 33
| 57
| +1
| 8
|
| 20
| 8
| 3
| 11
| +1
| 8
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 73
| 33
| 46
| 79
| +4
| 12
|
| 6
| 5
| 2
| 7
| +2
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 37
| 8
| 22
| 30
| +9
| 12
|
| 13
| 2
| 4
| 6
| -1
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 05/06
|
| 34
| 12
| 13
| 25
| -7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 05/06
|
| 19
| 4
| 10
| 14
| -4
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1143
| bgcolor="#7FFF00" |536
| bgcolor="#7FFF00" |613
| bgcolor="#7FFF00" |1149
| bgcolor="#7FFF00" |+89
| bgcolor="#7FFF00" |501
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |124
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |47
| bgcolor="#7FFF00" |86
| bgcolor="#7FFF00" |-2
| bgcolor="#7FFF00" |58
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Albany River Rats
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Naturalizirani državljani ZDA